

Musica 
 Spargo – gruppo musicale olandese

Persone 
 John Spargo – politico statunitense
 John Spargo– pallanuotista statunitense
 Stephen Spargo – calciatore inglese
 Tony Spargo – pseudonimo di Tony Sbarbaro, compositore e batterista statunitense di origine italiana

Personaggi immaginari 
 Harry Spargo – personaggio della serie televisiva Upstairs Downstairs

Pagine correlate 
 John Spargo